Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van SV Zulte Waregem in het seizoen 2013/2014.

Spelerskern

Internationals

Technische staf

Transfers

Zomer

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Winter

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Individuele prijzen

Wedstrijden

Competitie

Overzicht

Klassement PO I

Klassement reguliere competitie

Statistieken

Beker van België

Statistieken

Europees

Statistieken

Groepsfase Europa League

Vriendschappelijk

SV Zulte Waregem naar seizoen
Belgische voetbalclub 2013/14